Helosciadium rutaceum är en flockblommig växtart som beskrevs av St.-lag. Helosciadium rutaceum ingår i släktet krypflokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Krypflokor
rutaceum